Magallon, precedente denominazione di Moises Padilla, municipalità delle Filippine nella Provincia di Negros Occidental
Magallón, comune della Spagna nella Provincia di Saragozza